ТМХ — многозначная аббревиатура:
 ТМХ — трансформаторно-масляное хозяйство 
 ТМХ — Трансмашхолдинг

См. также 
 ТМХC — триметилхлорсилан
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей